Luzonia kan syfta på:

 Luzonia (djur) – ett släkte av musslor
 Luzonia (växter) – ett släkte av växter